Heidefeld bezeichnet

 Heidefeld, Wohnplatz der Stadt Rathenow, Brandenburg
 Heidefeld, Wohnplatz der Stadt Velbert, Nordrhein-Westfalen
 Kleinsolt-Heidefeld, Ortsteil der Gemeinde Freienwill, Schleswig-Holstein
 Kłobukowo (1942–1945: Heidefeld), Ortsteil der Gemeinde Tłuchowo,  Powiat Lipnowski, Polen
 Vřeskovice,  (1939–1945: Heidefeld), Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
 Haus Heidefeld, Herrenhaus in Bocholt-Spork
Siehe auch:
 Haidefeld
 Heidfeld
 Heidefelde
 Heidenfeld
 Heidenfelde